

Biologie 
Thermopsis est un genre de plantes vivaces de la famille des Fabaceae de la sous-famille des Faboideae originaires d'Amérique du Nord et d'Asie orientale.

Entomologie & Paléontologie 
Termopsis est un genre éteint et fossile, de la famille des Termopsidae, dans l'ordre des Blattodea.